Siface steht für:

 die italienische Namensform des numidischen Königs Syphax († um 201 v. Chr.)
 Siface (Sänger) (eigentlich Giovanni Francesco Grossi; 1653–1697), italienischer Opernsänger

Opern:
 Siface re di Numidia, Opernlibretto von Pietro Metastasio (1723)
 Siface (Feo), Oper von Francesco Feo (1723)
 Siface (Porpora), Oper von Nicola Antonio Porpora (1730)
 Siface re di Numidia (Nelvi), Oper von Giuseppe Maria Nelvi (1732)
 Siface (Sellitto), Opernpasticcio von Giuseppe Sellitto (1734)
 Siface (Leo), Oper von Leonardo Leo (1737)
 Siface (Cocchi), Oper von Gioacchino Cocchi (1748)
 Siface (Fiorillo), Oper von Ignazio Fiorillo (1752)
 Siface (Fischietti), Oper von Domenico Fischietti (1761)